John Stewart House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Stewart House (Georgia), ID-Nr. 80001203
 John Stewart House (Tennessee), ID-Nr. 82004009